El nombre Cerro Prieto puede referirse a lo siguiente:

Geografía 
 Cerro Prieto, volcán durmiente en el Valle de Mexicali, Baja California, México;
 Cerro Prieto, nombre que recibe una falla transformante en el norte de Baja California, México;
 Cerro Prieto, un cerro donde se encuentra el monumento: Cristo de la misericordia, ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, México;
 Cerro Prieto, un cerro ubicado en el sur del estado de Guanajuato, México;
 Cerro Prieto, una serranía del estado de Sonora, México;
 Cerro Prieto, un cerro ubicado en el municipio de Ario, Michoacán de Ocampo, México;
 Cerro Prieto, un cerro ubicado en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, México;

Infraestructura 
 Cerro Prieto, planta de energía geotérmica en Mexicali, México;
 Cerro Prieto, una presa ubicada en el estado de Nuevo León, México;

Poblaciones 
 Cerro Prieto, es el nombre de al menos seis localidades o colonias agrícolas, diferenciadas por sufijos ordinales, del municipio de Mexicali, Baja California, México;
 Cerro Prieto, una delegación del municipio de Mexicali, Baja California, México;
 Cerro Prieto, localidad del municipio de Cusihuiriachi en Chihuahua, México;
 Cerro Prieto, localidad del municipio de Tarimoro en Guanajuato, México;
 Cerro Prieto, localidad del municipio de Sáric, Sonora, México;
 Cerro Prieto, es el nombre de un par de localidades o aldeas, diferenciadas por sufijos ordinales, del municipio de: El Negrito, Departamento de Yoro, Honduras;
 Cerro Prieto, localidad o caserío del distrito de Salas, Departamento de Ica, Perú;
 Cerro Prieto, un cerro ubicado en el municipio de Utuado, en el estado libre asociado de Puerto Rico;